Шапел Бланш може да се односи на:

 Шапел Бланш (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје
 Шапел Бланш (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Шапел Бланш Сен Мартен, насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара